De brief voor de koning (boek), een boek van Tonke Dragt
 De brief voor de koning (film), de verfilming van dit boek
 The Letter for the King (televisieserie), de op dit boek gebaseerde televisieserie

Zie ook 
 Brief aan den koning (1872), een open brief van Multatuli
 Brief aan de koning (2014), een brief van P.F. Thomése